Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 december 2013.

Vrouwen 12